Ferris kan som auktorsförkortning betyda:

 Clifford D. Ferris
 Gordon Floyd Ferris
 Roxana Stinchfield Ferris

Robotskapade auktorsförkortningar